Le lynchage des professeurs de l'Université de Wollo est un assassinat extrajudiciaire survenu le 22 octobre 2021 à Dessie dans la région Amhara, en Éthiopie, lors de la guerre du Tigré.

Lynchage 
Le  (milice) Amhara a organisé une foule pour lyncher publiquement les professeurs de l'Université Wollo Birhanu Gidey et Haile Habenom en raison de leur origine tigréenne. Le lynchage a eu lieu à Dessie, la ville où se situe le campus universitaire, le 22 octobre 2021. Le lynchage s'est produit dans un contexte de progression des  vers Dessie lors de l'offensive de 2021 du Tigré de l'ENDF. Auparavant, des listes de membres du personnel universitaire de Wollo d'origine tigréenne avaient été diffusées.

Auteurs 
 a signalé que les auteurs de ce massacre étaient le groupe d'autodéfense Amhara fano.

Victimes 
Les deux victimes ont été identifiées comme :

 Birhanu Gidey, MSc, Professeur assistant en sciences du sport à l'Université de Wollo
 Haile Habenom Anteneh, MSc, Professeur assistant de mathématiques à l'Université de Wollo

Réactions 
Aucune réaction des autorités académiques de l'Université de Wollo n'est connue.

Après des mois de démenti par les autorités éthiopiennes que des massacres aient eu lieu pendant la guerre du Tigré, une enquête conjointe du HCDH et de la  a été annoncée en mars 2021. En septembre 2021, dans un briefing préliminaire relatif à cette enquête, La chef du HCDH, Michelle Bachelet, a mentionné que des violations flagrantes des droits de l'homme, du droit humanitaire et du droit des réfugiés ont été observées au Tigré.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Guerre du Tigré
 Incident de Dessa

Octobre 2021
2021 en Éthiopie
Lynchage
Guerre du Tigré